Gmina Rogozno bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Rogoźno, eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Obornicki der Woiwodschaft Großpolen
 Gmina Rogóźno, eine Landgemeinde im Powiat Grudziądzki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern